Октябрьское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Владимирская область
 Октябрьское сельское поселение — в Вязниковском районе.

Волгоградская область
 Октябрьское сельское поселение — в Михайловском районе.
 Октябрьское сельское поселение — в Ольховском районе.

Вологодская область
 Октябрьское сельское поселение — в Вологодском районе.

Воронежская область
 Октябрьское сельское поселение — в Бобровском районе.
 Октябрьское сельское поселение — в Панинском районе.
 Октябрьское сельское поселение — в Поворинском районе.

Забайкальский край 
 Октябрьское сельское поселение — в Краснокаменском районе.

Ивановская область
 Октябрьское сельское поселение — в Вичугском районе.
 Октябрьское сельское поселение — в Комсомольском районе.

Иркутская область 

 Октябрьское муниципальное образование (Тулунский район) 
 Октябрьское муниципальное образование (Чунский район)

Калмыкия 
 Октябрьское сельское поселение — в Приютненском районе.
 Октябрьское сельское поселение — в Яшалтинском районе.

Карачаево-Черкесия 
 Октябрьское сельское поселение — в Прикубанском районе.

Кировская область
 Октябрьское сельское поселение — в Зуевском районе.
 Октябрьское сельское поселение — в Мурашинском районе.
 Октябрьское сельское поселение — в Подосиновском районе.
 Октябрьское сельское поселение — в Свечинском районе.
 Октябрьское сельское поселение — в Слободском районе.

Костромская область
 Октябрьское сельское поселение — в Мантуровском районе.

Краснодарский край 
 Октябрьское сельское поселение — в Красноармейском районе.
 Октябрьское сельское поселение — в Крыловском районе.
 Октябрьское сельское поселение — в Курганинском районе.
 Октябрьское сельское поселение — в Туапсинском районе.

Крым 
 Октябрьское сельское поселение — в Ленинском районе.
 Октябрьское сельское поселение — в Первомайском районе.
 Октябрьское сельское поселение — в Октябрьском районе.

Липецкая область 
 Октябрьское сельское поселение — в Данковском районе.
 Октябрьское сельское поселение — в Лев-Толстовском районе.
 Октябрьское сельское поселение — в Усманском районе.

Марий Эл 
 Октябрьское сельское поселение — в Моркинском районе

Омская область
 Октябрьское сельское поселение — в Горьковском районе.
 Октябрьское сельское поселение — в Тюкалинском районе.

Орловская область
 Октябрьское сельское поселение — в Залегощенском районе.
 Октябрьское сельское поселение — в Малоархангельском районе.

Приморский край 
 Октябрьское сельское поселение — входило в Ханкайский район

Рязанская область
 Октябрьское сельское поселение — в Пронском районе.

Саратовская область
 Октябрьское сельское поселение — в Балашовском районе.
 Октябрьское сельское поселение — в Дергачёвском районе.
 Октябрьское сельское поселение — в Лысогорском районе.
 Октябрьское сельское поселение — в Перелюбском районе.
 Октябрьское сельское поселение — в Ртищевском районе.
 Октябрьское сельское поселение — в Татищевском районе.

Северная Осетия 
  Октябрьское сельское поселение — в Пригородном районе.

Смоленская область
 Октябрьское сельское поселение — в Краснинском районе.

Тамбовская область
 Октябрьское сельское поселение — в Рассказовском районе.
 Октябрьское сельское поселение — в Сосновском районе.

Татарстан 
 Октябрьское сельское поселение — в Зеленодольском районе.
 Октябрьское сельское поселение — в Муслюмовском районе.

Томская область
 Октябрьское сельское поселение — в Александровском районе.
 Октябрьское сельское поселение — в Томском районе.

Тульская область
 Октябрьское сельское поселение — в Плавском районе.

Удмуртия 
 Октябрьское — сельское поселение в Глазовском районе.
 Октябрьское — сельское поселение в Завьяловском районе.
 Октябрьское — сельское поселение в Сарапульском районе.

Ульяновская область
 Октябрьское сельское поселение — в Радищевском районе.
 Октябрьское сельское поселение — в Чердаклинском районе.

Чувашия 
 Октябрьское сельское поселение — в Алатырском районе.
 Октябрьское сельское поселение — в Мариинско-Посадском районе.
 Октябрьское сельское поселение — в Порецком районе.

Челябинская область
 Октябрьское сельское поселение — в Октябрьском районе.

Ярославская область
 Октябрьское сельское поселение — в Некоузском районе.
 Октябрьское сельское поселение — в Рыбинском районе.